Piaski (ukr. Піски) – wieś na Ukrainie w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego.

Historia 
W XX w. wieś w gminie Beresteczko (powiat horochowski), w województwie wołyńskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Піски (Piaski) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon horochowski